Zabarella

 Francesco Zabarella (1360-1417), religieux italien ;
 Jacopo Zabarella (1532-1589), philosophe italien.

Homonymie de patronyme